Курт Рихтер (; ) — немецкий шахматист (ГДР); международный мастер (1950), шахматный композитор. Участник (с 1929) ряда чемпионатов Германии, лучшие результаты: 1935 — 1-е, 1937 — 2-е; с 1922 — неоднократный чемпион Берлина. В составе команды Германии участник Олимпиад 1930 и 1931.

Лучшие результаты в международных турнирах: Ниндорф (1934) — 2-е; Подебради (1936) — 8-9-е (против 6 призёров — С. Флора, А. Алехина и других набрал 4 очка); Штутгарт (1939) — 2-е места.

Автор многих учебных пособий, составитель сборников партий и комбинаций.

Книги 
 Die Hohe Schule der Schachtaktik, В., 1952.

Примечания

Литература 
 Brinckmann A., Kurt Richters beste Partien, В., 1961.

Ссылки 

 

Шахматисты Германии
Шахматисты ГДР
Шахматные композиторы по алфавиту
Спортсмены Берлина